Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 2012 проходили с 28 июля по 8 августа. Было разыграно 15 комплектов наград. В ходе соревнований было установлено 8 мировых рекордов.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Допинг 
15 июня 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики опубликовала список из 10 спортсменов, в допинг-пробах которых с Олимпийских игр 2012 года после перепроверки был обнаружен допинг. В список вошли: Апти Аухадов (Россия), Боянка Костова (Азербайджан), Светлана Подобедова, Майя Манеза, Илья Ильин, Зульфия Чиншанло (все — Казахстан), Дина Сазановец, Марина Шкерманкова, Евгений Жарнасек (все — Белоруссия), Юлия Калина (Украина).

27 июля 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики опубликовала ещё один список из 11 спортсменов, в допинг-пробах которых с Олимпийских игр 2012 года после перепроверки также был обнаружен допинг. В список вошли: Интигам Заиров (Азербайджан), Наталья Заболотная, Светлана Царукаева, Александр Иванов, Андрей Деманов (все — Россия), Рауль Цирекидзе (Грузия), Алмас Утешов (Казахстан), Сибел Шимшек (Турция), Ирина Кулеша (Беларусь), Рипсиме Хуршудян (Армения), Кристина Йову (Молдавия). Все спортсмены временно отстранены от соревнований.

22 декабря 2018 года Международная федерация тяжёлой атлетики опубликовала ещё один список из 5 спортсменов, в допинг-пробах которых с Олимпийских игр 2012 года после перепроверки также был обнаружен допинг. В список вошли: Алексей Торохтий (Украина), Валентин Христов (Азербайджан), Руслан Нурудинов (Узбекистан), Мелине Далузян (Армения) и (Белоруссия). Спортсмены временно отстранёны от соревнований.

По информации агентства РИА Новости, 10 января 2020 года IWF сообщила ещё о 3 спортсменах, в допинг-пробах которых с Олимпийских игр 2012 года после перепроверки также был обнаружен допинг. В список вошли серебряный и бронзовый призёры игр ,  (оба — Румыния) и  (Турция). Спортсмены временно отстранёны от соревнований.

Таким образом, общее количество тяжелоатлетов, уличённых в применении допинга, составило 29 человек, в том числе 15 чемпионов и призёров игр.

Примечания

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика на официальном сайте Игр  
 Международная федерация тяжёлой атлетики  

2012 год в тяжёлой атлетике